Сей (приток Увеза) — река в Прованс — Альпы — Лазурный Берег, Франция.
 Сей (приток Мозеля) — река в Гранд-Эсте, Франция.
 Сей — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхняя Гаронна.
 Сей (игра) — детская игра африканского народа догоны, где прячут глиняный шар в песке, а потом ищут, приговаривая: «дени-дени» («выйди-выйди» — магическая формула); спрятавшего глиняный шарик называют «тот, кто хранит тайны».

Персоналии 
 Сей, Абдулай (1934—2011) — сенегальский легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Риме.
 Сей, Сейнабо (род. 1990) — шведская певица и автор песен.

См. также 
 Сёй — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны, департамент Арденны.
 Порог (фр. seuil)